The Trap peut faire référence à plusieurs œuvres :

Au cinéma 
 The Trap, un film d'Edwin August, sorti en 1913
 The Trap, un film d'Alan James, sorti en 1916 
 The Trap, le titre original d'un film de Frank Reicher (sorti en France en 1919 sous le titre Dans le piège)
 The Trap, le titre original d'un film de Robert Thornby (sorti en France en 1922 sous le titre Tu ne tueras point)
 
 The Trap, le titre original du film Dans la souricière de Norman Panama, sorti en 1959
 The Trap le titre original du film L'Aventure sauvage 
 The Trap, L'Enchaîné (titre original : La gabbia) est un film italien réalisé en 1985 par Giuseppe Patroni Griffi
 The Trap (Klopka), un film serbe de Srdan Golubović sorti en 2007

À la télévision 
 The Trap, un téléfilm de Peter Watkins diffusé en 1975 ;
 The Trap, une série documentaire britannique en trois épisodes diffusée en 2007.

En musique 
 The Trap, un album du groupe de rock HushPuppies.